Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, un ettin est un géant à deux têtes, chaque tête pensant indépendamment de l'autre et commandant un bras.

Description du personnage 

L'allure de l'ettin rappelle celle d'un orc géant, haut de près de quatre mètres, avec deux têtes, vêtu d'une peau de bête. La tête gauche de l'ettin dirige le bras gauche et la tête droite dirige le bras droit. La première édition du Manuel des Monstres mentionne que, armé de massues, le bras droit d'un ettin inflige 3d6 (trois dés à six faces) points de dommages, tandis que  le gauche n'en cause que 2d8 (deux dés à hui faces), ce qui indique que la coordination n'est sans doute pas parfaite. Une des têtes de l'ettin est toujours en alerte, réduisant de ce fait les chances de le surprendre. David A. Trampier fut le premier illustrateur à dessiner un ettin.

Un ettin est habituellement d'alignement chaotique mauvais.

Dans les jeux vidéo

L'ettin fait son apparition dans les jeux vidéo inspirés ou adaptés de Donjons et Dragons, notamment dans le jeu World of Warcraft, où il est au service des Réprouvés, où aux Elfes des Hautes-terres du crépuscule, mais aussi dans le jeu Les Royaumes d'Amalur :Reckoning

Notes et références

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés